Кладни дял е село в Северна България. То се намира в община Велико Търново, област Велико Търново.

География 
Село Кладни дял се намира в Източна Стара планина. Пътят за него се отделя в източна посока от Прохода на Републиката. Околни на него села са Гърците, Филип Тотево, Войнежа, Тодоровци, Илевци, Вонеща вода. В района съществуват още множество пръснати махали и колиби, което е характерно за тази част на Балкана.

История 
По исторически данни районът е родно място на известния хайдутин Филип Тотю.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Религии 
В Кладни дял и околните села преобладава (почти 100%) християнството като основна религия.

Бележки 

Села в област Велико Търново
Населени места в община Велико Търново